Nennersdorf ist der Name folgender Orte:

 Nennersdorf (Leoben), Stadtteil von Leoben, Steiermark
 Nennersdorf (Gemeinde Wolfsbach), Ortslage von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Nennsdorf
 Nenndorf